MN ou Mn podem significar:

MN
 Minnesota, um dos estados dos Estados Unidos
Mestre Nacional de Xadrez (MN), título concedido pela FIDE aos enxadristas que atingem determinada pontuação em competições nacionais.
Mn
 símbolo químico do manganês
mn
 língua mongol (código ISO 639)